Ян Кодеш був чемпіоном попереднього року і цього разу успішно захистив свій титул, перемігши у фіналі Іліє Настасе з рахунком 8–6, 6–2, 2–6, 7–5.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1971 О Френч Open Men's Singles draw 

1971 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу